

Termotecnica
Griglia – parte componente di un forno a combustibile solido ove viene disposto il materiale da bruciare.

Cucina
 Griglia – strumento da cucina.

Crittografia
 Cifrario a griglia – metodo per cifrare i messaggi mediante l'utilizzo di griglie (fogli di carta perforati).
 Griglia di Cardano – metodo per la scrittura di messaggi segreti.

Grafica 
 Griglia – griglia dell'impaginato, o gabbia; suddivisioni di una superficie in colonne, spazi e margini.

Radiotecnica
 Griglia – parte interna di una valvola termoionica (es: triodo) per regolare il flusso di corrente tra Catodo e Anodo.